Die Sarasota Clay Court Classic 2003 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Sarasota. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 29. März bis 6. April 2003 statt.

Im Einzel gewann Anastassija Myskina gegen Alicia Molik mit 6:4 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Liezel Huber / Martina Navratilova mit 7:68 und 6:3 gegen Shinobu Asagoe / Nana Miyagi.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Sarasota Clay Court Classic 2003 fand vom 29. bis 31. März 2003 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Sarasota